Rafaela steht für

 Rafaela, Stadt in Argentinien
 Rafaela (Telenovela), mexikanische Seifenoper
 Linux Mint 17.2 Rafaela, Codename der Version 17.2 von Linux Mint

Rafaela ist der Familienname folgender Personen:

 Samira Rafaela (* 1989), niederländische Politikerin (D66), MdEP

Siehe auch:

 Raphaela